Флаг муниципального образования «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области Российской Федерации.

Флаг муниципального образования «Город Харабали» является официальным символом города Харабали.

Описание 
Флаг утверждён решением Совета муниципального образования «Город Харабали» от 16 мая 2006 года № 108. Описание флага гласило:

Флаг Города Харабали представляет собой прямоугольное полотнище в отношении ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Города Харабали в зелёном, синем и жёлтом цветах, внесённого в государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 658.

Допускается изображение герба на флаге в одноцветной версии, согласно пункту 2.5 Положения о гербе муниципального образования «Город Харабали». Изображение герба на флаге должно составлять 1/4 часть полотнища флага.

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле гора, сопровождаемая слева такой же меньшей горой, в главе двумя колосьями накрест; лазоревая выщербленная оконечность обременена рыбой; все фигуры золотые».

В связи с рекомендациями Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, решением Совета муниципального образования «Город Харабали» от 6 июня 2006 года № 123, было изменено описание флага:

Флаг Города Харабали представляет собой прямоугольное полотнище в отношении ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Города Харабали в зелёном, синем и жёлтом цветах, внесённого в государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 658.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2475.

Обоснование символики 
В зелёном поле перекрещивающиеся колосья, символизирующие сельскохозяйственное направление края.

Холмы характеризуют природные условия местности (бугры Бэра).

Река, омывающая город, в водах которых изобилует рыба.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, здоровья, плодородия полей.

Синий цвет — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Примечания